

Geografia 
 Abra — lugar onde os navios podem se abrigar do clima ou são armazenados
 Abra (Caniçal) — sítio da freguesia do Caniçal, Ilha da Madeira
 Baía da Abra — enseada da Ilha da Madeira
 Ponta da Abra — saliência da costa na Ilha da Madeira
 Abra (província) — província das Filipinas

Outros 
 Autobicicletta Brevettata Rodolfi Alfeo ou ABRA — empresa italiana de motocicletas

Desambiguações de topônimos
Desambiguação